In 1923/24 werd het tweede Noord-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

VfR 07 Harburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club verloor in de eerste ronde van FC Union 03 Altona.

Bezirksliga

Promotie/Degradatie eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie.de
 

Noord-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1923/24